Bob Bennett (politicus), een Amerikaanse politicus, senator voor de staat Utah, levend van 1933 tot 2016
 Bob Bennett (atleet), een Amerikaanse atleet, op de Olympische Zomerspelen van 1948 winnaar van de bronzen medaille op het onderdeel kogelslingeren, levend van 1919 tot 1974
 Bob Bennett (honkballer), een Amerikaanse honkballer, levend van 1933 tot 2020